Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2017 fand vom 22. bis 29. April in Lethbridge, Kanada, statt. Weltmeister wurde die Schweiz mit Jenny Perret und Martin Rios. Sie gewannen in der Round Robin alle Spiele und schlugen im Finale Kanada mit Joanne Courtney und Reid Carruthers. Es war die sechste Goldmedaille für die Schweiz bei den Mixed-Doubles-Weltmeisterschaften und die zweite für Martin Rios, der schon die Weltmeisterschaft 2012 gewinnen konnte.

Teams

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Round Robin Endstand

Playoffs

Achtelfinale 
28. April, 9:00

28. April, 12:30

Viertelfinale 9. bis 16.
28. April, 16:00

Viertelfinale
28. April, 19:30

Halbfinale 9. bis 12.
29. April, 8:30

Spiel um Platz 11
29. April, 12:00

Halbfinale 5. bis 8.
29. April, 12:00

Halbfinale
29. April, 12:00

Spiel um Platz 9
29. April, 16:00

Spiel um Platz 7
29. April, 16:00

Spiel um Platz 5
29. April, 16:00

Spiel um Platz 3
29. April, 16:00

Finale
29. April, 16:00

Endstand

Weblinks
 Offizielle Website

Einzelnachweise

2017
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Lethbridge
Curling (Kanada)